Eurocopter EC130 — одномоторный лёгкий вертолёт.

Создан компанией «Eurocopter». Первый полёт состоялся в 1999 году.

Построен с использованием композитных материалов. Выпускается в нескольких модификациях.

На 2007 год поставлено более 190 вертолётов ЕС130 В4 в более чем 30 стран мира.

Разработка и дизайн 

Вертолёт с одним несущим винтом модели EC130 представляет собой видоизменённый вариант Eurocopter AS350 B3. Снабжен средствами автоматизации полёта и стабилизации его положения в пространстве. Первый полёт на этом вертолёте совершил 24 июня 1999 года австралийский лётчик-испытатель Стивен Пэйдж ().

Разработан в первую очередь для туристических компаний, осуществляющих воздушные экскурсии. Поэтому у него — относительно исходной модели — были значительно увеличены: ширина кабины, площадь остекления, шумоизоляция (в том числе за счёт бокового экранирования заднего винта). В итоге модель имеет просторную кабину с отличным внешним обзором и способна вместить семь туристов.

EC130 был спроектирован, запущен в производство и эксплуатацию в тесном сотрудничестве с туроператорами США, в первую очередь с авиакомпанией Blue Hawaiian Helicopters, которая стала «пусковым» туроператором. EC130 принят в эксплуатацию компанией Blue Hawaiian в 2001 году, и сейчас этот вертолёт — рядовое явление на таких туристических объектах, как Гавайские острова, Гранд-Каньон и других.

В туристическом варианте в кабине вертолёта размещаются 8 человек в 2 ряда: 1 пилот и 3 пассажира в первом ряду, 4 пассажира во втором ряду. По крайней мере такова схема размещения кресел у вертолётов авиакомпании «Папильон» (англ: «Papillon»), летающих в США над Лас-Вегасом и в Гранд-Каньон (в том числе экскурсии с приземлениями внутри Гранд-каньона). При этом кресло пилота — крайнее слева по ходу движения вертолёта (как в леворульной автомашине). Это позволяет пилоту при посадке в тумане или при плохой видимости осмотреть, зависнув на высоте 1—2—5 метров, место внизу под лыжами вертолёта, выглянув в открывающееся окно на его выпуклой двери. Для лучшего обзора в сложных условиях пилот может при необходимости, не отстёгиваясь от кресла, приоткрыть свою дверь и объективно оценить площадку под зависшим вертолётом, слегка нагнувшись влево через порог и вытянув шею.

EC130 имеет в конце задней балки специальный многолопастной фенестрон (винт в кольце), установленный вместо традиционного хвостового винта как у базового AS 350. Этот фенестрон имеет неравномерно расположенные лопасти, а также повышенную угловую скорость вращения (что одновременно уменьшает вибрации), если сравнивать его с обычным открытым винтом. Наличие фенестрона снижает уровень внешних шумов на 50 % по сравнению с хвостовым винтом исходной базовой модели. В результате уровень шумности летящего вертолёта по критерию EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibel — эффективно воспринимаемый шум в децибелах) равен 84,3 дБ. Это на 8,5 дБ ниже порога второй категории шумности в соответствие с Приложением H нормативных требований FAA (Federal Aviation Administration — национальный орган регулирования в области авиации в США). Кроме того закрытый винт практически безопасен для людей, находящихся рядом с вертолётом, когда он находится на земле с работающим двигателем.

EC130 также становится популярным как вертолёт для медицинских услуг, то есть как санитарный вертолёт, поскольку в его большом салоне с широкими боковыми дверьми в заднем ряду с удобством размещаются одни или двое носилок. При этом в переднем ряду обычно расположены места для 2-х сопровождающих пассажиров при одном месте для пилота (вместо одного из трёх передних пассажирских кресел может быть размещено медицинское оборудование). Безопасность фенестрона также упрощает и ускоряет погрузку-выгрузку пациентов и раненных, особенно в критических по времени условиях, когда нельзя останавливать двигатель вертолёта.

В 2012 году Eurocopter получила заказы на 50 EC130T2 от Maverick Helicopters, и других клиентов, таких как Papillon и Blue Hawaiian.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые характеристики соответствуют модификации EC 130 B4.

Примечания

См. также 
 Bell 407
 Ансат
 MD 600
 AgustaWestland AW119

Ссылки 

 http://www.aviaport.ru/digest/2007/09/20/128725.html

Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты
Гражданские вертолёты